Выборы депутатов Законодательного собрания Забайкальского края третьего созыва, в соответствии с постановление Законодательного собрания Забайкальского края, состоялись в Забайкальском крае 9 сентября 2018 года в единый день голосования.

Согласно Уставу Забайкальского края Законодательное собрание было избрано сроком на пять лет.

Избирательная система 
Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 50 депутатов 25 были избраны по партийным спискам по единому округу (пропорциональная система), а ещё 25 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в региональный парламент по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах — было достаточно получить относительное большинство голосов.

Участники 
До участия в выборах Избирательной комиссией Забайкальского края было допущено шесть партийных списков: КПРФ; «Справедливая Россия»; «Патриоты России»; ЛДПР; «Единая Россия»; «Партия пенсионеров России», также было допущено 146 кандидатов в одномандатных округах, в частности, помимо выше указанных партий, были зарегистрированы представители «Партии дела».

Результаты 
Согласно данным Избирательной комиссии Забайкальского края, победу в едином округе одержала «Единая Россия», получившая 28,30 % голосов от принявших участие в голосовании и 8 из 25 мандатов. Также представители «Единой России» победили в большинстве одномандатных округов, выиграв 13 из 25 мандатов в округах. В конечном итоге большее число мест получила «Единая Россия», проведя в парламент 21 своего представителя, но тем самым потеряв, по сравнению с прошлым созывом, абсолютное парламентское большинство, сохранив только относительное.

В целом, в Законодательное собрание прошли представили шести партий: «Единая Россия» (21 мандат); КПРФ (14 мандатов); ЛДПР (10 мандатов); «Справедливая Россия» (3 мандата); «Партия пенсионеров России» (1 мандат); «Партия дела» (1 мандат).

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Забайкальского края.
 Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва. Избирательная комиссия Забайкальского края.
 Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва. ГАС «Выборы».

Забайкальский край
Выборы в Забайкальском крае